Alvord Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Alvord Peak (Kalifornien)
 Alvord Peak (Oregon)